Ossówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Ossówka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Ossówka, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie